Sjöstrand är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 1794 personer bosatta i Sverige. Antalet bosatta i Finland den 15 september 2015 var 147.

Personer med efternamnet Sjöstrand
 Abbe Sjöstrand (1852–1926), jurist
 Arnold Sjöstrand (1903–1955), skådespelare och regissör
 Carl Eneas Sjöstrand (1828–1905), skulptör
 Carl Johan Sjöstrand (1789–1857), bildkonstnär
 Charlie Sjöstrand (född 1986), handbollsspelare
 Eva Sjöstrand (född 1958), författare, kulturreporter och radiojournalist
 Eva Sjöstrand (översättare) (född 1944)
 Fritiof Sjöstrand, anatom
 Helena Sjöstrand Svenn (född 1969), översättare 
 Helga Sjöstrand (1890–1980), ämneslärare och politiker, folkpartist
 Helmi Sjöstrand (1864–1957), finlandssvensk bildkonstnär
 Hjalmar Sjöstrand (1860–1926), journalist och tidningsredaktör
 Ingrid Sjöstrand (1922–2020), författare, journalist, debattör och lärare
 Johan Sjöstrand (född 1987), handbollsmålvakt
 Johannes Sjöstrand (född 1947), matematiker
 Jonas Sjöstrand (född 1981), tonsättare och matematiker
 Levi Sjöstrand (1920–1994), finlandssvensk författare
 Martin Sjöstrand (1890–1959), författare
 Mats Sjöstrand (född 1948), ämbetsman
 Nils Göran Sjöstrand (1925–2014), fysiker
 
 Per Sjöstrand (1930–2008), skådespelare, regissör och manusförfattare
 Sonja Sjöstrand (1907–1987), skådespelare
 Sven-Erik Sjöstrand (född 1954), industriarbetare och politiker, vänsterpartist
 Sven-Erik Sjöstrand (ekonom) (född 1945), professor i företagsekonomi
 Tore Sjöstrand (1921–2011), friidrottare, löpare
 Torgny Sjöstrand (1907–1987), professor i klinisk fysiologi
 Wilhelm Sjöstrand (1909–1989), professor i pedagogisk psykologi
 Östen Sjöstrand (1925–2006), poet och översättare

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland